capítol literari, part en què es divideix un escrit o una obra literària
 Capítol (catolicisme), reunió o corporació de clergues per a deliberar sobre qüestions internes
 Capítol de cort, segon rang de les lleis paccionades a les Corts que regien els estats de la Corona d'Aragó
 Capítol floral, inflorescència d'un tipus determinat on s'insereixen moltes flors